Qualcuno con cui correre è un romanzo di David Grossman uscito nel 2000.
Qualcuno con cui correre è il film del 2006 tratto dall'omonimo libro, diretto da Oded Davidoff